Louisville and Nashville Railroad Depot oder Louisville and Nashville Railroad Station bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Corbin Louisville and Nashville Railroad Depot 
 Cullman Louisville and Nashville Railroad Depot 
 Bowling Green Louisville and Nashville Railroad Station 
 Evansville Louisville and Nashville Railroad Station 
 Evergreen Louisville and Nashville Railroad Depot 
 Harlan Louisville and Nashville Railroad Depot 
 Milton Louisville and Nashville Railroad Depot 
 Nashville Louisville and Nashville Railroad Depot 
 Pascagoula Louisville and Nashville Railroad Depot